Voden kan syfta på:

Bulgarien 

 Voden (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Dimitrovgrad, 
 Voden (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj, 
 Voden (distrikt i Bulgarien, Jambol), Obsjtina Boljarovo,